704 км — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы.

 704 км — остановочный пункт Куйбышевской железной дороги в Пензенской области. Код 630143.
 704 км — остановочный пункт Октябрьской железной дороги в Республике Карелия. Код 011927.